Сезон ВНБА 2007 — стал 11-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом в первый раз стала команда «Финикс Меркури». С этого года стал присуждаться приз лучшему шестому игроку.

В регулярном чемпионате приняло участие 13 клубов, на один меньше, чем в прошлом, ибо в межсезонье, 3 января 2007 года, была расформирована команда «Шарлотт Стинг». 4 апреля в Кливленде на драфте ВНБА 2007 года под общим первым номером командой «Финикс Меркури» была выбрана разыгрывающий защитник Линдсей Хардинг из университета Дьюка, однако в тот же день она была обменена на Танжелу Смит в «Миннесота Линкс». Под вторым номером на этом драфте командой «Сан-Антонио Силвер Старз» была выбрана центровая Джессика Дэвенпорт из университета штата Огайо, которая также в тот же день была обменена на Бекки Хэммон в «Нью-Йорк Либерти».

Регулярка стартовала 19 мая матчем прошлогодних финалистов между «Детройт Шок» и «Сакраменто Монархс», в котором «Шок» победили со счётом 75:68. 15 июля в «Верайзон-центре» в Вашингтоне (Округ Колумбия) состоялся Матч всех звёзд, в котором команда Восточной конференции переиграла команду Западной конференции со счётом 103:99. MVP того матча была признана центровая «Детройт Шок» Шерил Форд, которая за 27 минут, проведённых на паркете, собрала коллекцию из 16 очков, 13 подборов и 5 результативных передач за команду Востока. Регулярный сезон в том году закончился 19 августа, MVP которого была признана Лорен Джексон из «Сиэтл Шторм». Наставник клуба «Сан-Антонио Силвер Старз», Дэн Хьюз, был признан тренером года, а Арминти Прайс, третий номер драфта, из «Чикаго Скай» — новичком года. Официально сезон 2007 года завершился 16 сентября, когда «Финикс Меркури» переиграли в решающей игре финальной серии до трёх побед прошлогоднего победителя «Детройт Шок», а MVP финала была признана защитник «Меркури» Кэппи Пондекстер.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ВНБА: Лорен Джексон, Сиэтл Шторм
 Самый ценный игрок финала: Кэппи Пондекстер, Финикс Меркури
 Новичок года ВНБА: Арминти Прайс, Чикаго Скай
 Лучший оборонительный игрок: Лорен Джексон, Сиэтл Шторм
 Лучший шестой игрок ВНБА: Пленетт Пирсон, Детройт Шок
 Самый прогрессирующий игрок: Джанель Маккарвилл, Нью-Йорк Либерти
 Приз за спортивное поведение: Талли Бевилаква, Индиана Фивер
 Тренер года: Дэн Хьюз, Сан-Антонио Силвер Старз

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Дайана Таурази (Меркури)
 Ф Пенни Тэйлор (Меркури)
 Ц Лорен Джексон (Шторм)
 З Деанна Нолан (Шок)
 З Бекки Хэммон (Силвер Старз)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф София Янг (Силвер Старз)
 Ф Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Ц Тина Томпсон (Кометс)
 З Сеймон Огастус (Линкс)
 З Кэти Дуглас (Сан)

 Сборная новичков:
 Камилла Литтл (Силвер Старз)
 Сидни Спенсер (Спаркс)
 Арминти Прайс (Скай)
 Линдсей Хардинг (Линкс)
 Марта Фернандес (Спаркс)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Алана Бирд (Мистикс)
 Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Лорен Джексон (Шторм)
 Деанна Нолан (Шок)
 Кэти Дуглас (Сан)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Талли Бевилаква (Фивер)
 Ребекка Брансон (Монархс)
 Марго Дыдек (Сан)
 Лори Мур (Либерти)
 Челси Ньютон (Монархс)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2007